Andrenidae é a família do grupo das abelhas (Super-família Apoidea), que inclui as abelhas solitárias. Há cerca de 1200 espécies, distribuídas por 12 géneros, a maioria dos quais no género Andrena. O grupo ocorre na América do Norte, em áreas de vegetação pouco densa.

As abelhas solitárias medem entre 10 e 20 mm de comprimento. A sua cabeça é quase tão longa como o tórax, sendo o abdómen bastante reduzido. A língua é curta e pontiaguda e apresentam uma escova de pólen nas patas traseiras.

Estas abelhas vivem em colónias escavadas no subsolo. O adulto alimenta-se de néctar enquanto que as larvas consomem também pólen. As abelhas solitárias estão activas entre Março e Abril.

Ligações externas 
BugGuide.Net